
Esistono diverse chiese dedicate al Sacro Cuore di Gesù:

Belgio 
Basilica del Sacro Cuore – Koekelberg

Francia
Basilica del Sacro Cuore – Parigi

Italia

Abruzzo 
Chiesa del Sacro Cuore in San Rocco – Avezzano

Basilicata

Calabria

Campania 
Santuario del Sacro Cuore – Castellammare di Stabia
Santuario delle Ancelle del Sacro Cuore – Napoli
Chiesa del Sacro Cuore – Salerno

Emilia-Romagna 
Chiesa del Sacro Cuore – Cervia, frazione Pinarella
Chiesa del Sacro Cuore – Fidenza

Friuli-Venezia Giulia

Lazio 
 Chiesa del Sacro Cuore – Grottaferrata

Liguria 
Chiesa del Sacro Cuore – Genova
Chiesa del Sacro Cuore – Savona

Lombardia 
 Chiesa del Sacro Cuore – Milano
 Chiesa del Sacro Cuore – Monza
 Chiesa del Sacro Cuore – Roncola frazione di Treviolo

Marche 
 Chiesa del Sacro Cuore – Ancona

Molise

Piemonte 
 Chiesa del Sacro Cuore – Canelli
 Chiesa del Sacro Cuore – Mondovì

Puglia 
 Chiesa del Sacro Cuore – Brindisi
 Chiesa del Sacro Cuore – Santeramo in Colle

Sardegna 
 Chiesa del Sacro Cuore – Badesi
 Chiesa del Sacro Cuore – Bortigali
 Chiesa del Sacro Cuore – Budoni
 Chiesa del Sacro Cuore – Ozieri
Basilica del Sacro Cuore – Sassari

Sicilia 
 Chiesa del Sacro Cuore – Castellammare del Golfo
Chiesa del Sacro Cuore – Partinico

Toscana 
Chiesa del Sacro Cuore – Campi Bisenzio
Chiesa del Sacro Cuore – Firenze
Basilica del Sacro Cuore di Gesù – Grosseto
Chiesa del Sacro Cuore – Livorno
Chiesa del Sacro Cuore – Montemurlo
Chiesa del Sacro Cuore – Ponte a Egola
 Chiesa del Sacro Cuore – Sansepolcro

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa del Sacro Cuore – Bolzano
 Chiesa del Sacro Cuore – Funes

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Svizzera
Chiesa del Sacro Cuore – Bellinzona
Chiesa del Sacro Cuore – Ginevra
Chiesa del Sacro Cuore – Lugano

USA 
Chiesa del Sacro Cuore – Boston

Pagine correlate 
 Chiesa del Sacro Cuore di Maria
 Basilica del Sacro Cuore di Gesù
 Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore